Loma steht für:
 Loma (Volk), ein Volk, das in der Grenzregion zwischen Guinea und Liberia lebt
 Loma (Sprache), die Sprache der Loma
 Loma Mountains, einen Gebirgszug in Sierra Leone
 Loma (1976), finnische Filmkomödie
 Loma (1985), sowjetischer Film
 Loma (Band), US-amerikanische Band

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Loma (Colorado)
 Loma (Kalifornien)
 Loma Mar (Kalifornien)
 Loma (Montana)
 Loma (Nebraska)
 Loma (North Dakota)
 Loma Parda (New Mexico)
 Loma Portal (Kalifornien)
 Loma Rica (Kalifornien)
 Loma Terrace (Texas)
 Loma (Texas)
 Loma Vista (Kansas)

Loma ist der Familienname folgender Personen:
 Aleksandar Loma (* 1955), serbischer Indogermanist und Altphilologe
 José Antonio de la Loma (1924–2004), spanischer Drehbuchautor, Regisseur und Schriftsteller

Siehe auch:
 La Loma
 Loma Alta Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Kalifornien
 Lomas